Северните войни или Нордическите войни () са военните конфликти, настъпили през периода от 1554 до 1721 г. между различни държави в Североизточна Европа за политически и търговски контрол над Балтийско море и оклоните територии.

Северните войни включват:

 Руско-шведска война (1554 – 1557)
 Ливонска война (1558 – 1583)
 Северна седемгодишна война, Dreikronen война (1563 – 1570)
 Руско-шведска война (1590 – 1595)
 Полско-шведска война (1600 – 1629)
 Полско-московска война (1609 – 1619)
 Ингерманландска война (1610 – 1617)
 Калмарска война (1611 – 1613)
 Смоленска война (1632 – 1634)
 Торстенсонова война (1643 – 1645)
 Руско-полска война (1654 – 1667)
 Втора Северна война (1655 – 1660)
 Бранденбургско-шведска война (1674 – 1679)
 Сконска война (1675 – 1679)
 Велика северна война (1700 – 1721).

Литература 
 Robert I. Frost, The Northern Wars – War, State and Society in Northeastern Europe, 1558 – 1721, Longman Publishings, London/ New York 2000, ISBN 0-582-06429-5
 Klaus Zernack: Das Zeitalter der Nordischen Kriege als frühneuzeitliche Geschichtsepoche, in: Zeitschrift für historische Forschung, Nr. 1 (1974), S. 54 – 79.

Външни препратки 
 Publikationen zum Nordischen Krieg (1700 – 1721), LitDok Ostmitteleuropa / Herder-Institut (Marburg)